Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Helena Suková (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Bettina Bunge (secondo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (quarti di finale)
 Helen Kelesi (secondo turno)
 Jo Durie (terzo turno)

 Catherine Tanvier (primo turno)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Eva Pfaff (primo turno)
 Sabrina Goleš (primo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Nathalie Herreman (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1987